UEFA Europa Conference League er en fodboldturnering for europæiske herreklubhold, arrangeret af det europæiske fodboldforbund UEFA. Det er den tredjemest betydningsfulde turnering for europæiske klubhold efter Europa League og Champions League

Turneringen startede med sæsonen 2021-22.

Historie 
Den 2. december 2018 meddelte UEFA, at konkurrencen - foreløbig kendt som "Europa League 2" eller bare "UEL2" - skulle lanceres som en del af den treårige konkurrencecyklus 2021-24, hvor UEFA tilføjede, at den nye turnering ville bringe "flere kampe for flere klubber og flere foreninger".

Konkurrencens officielle navn, "UEFA Europa Conference League", blev annonceret den 24. september 2019.

Vindere

Evighedstabel

Referencer